Singh se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ajay Singh
 Amar Singh
 Arun P. Singh
 Gurcharan Singh
 Krishna Pal Singh
 Paramjit Singh
 Sudhir Singh
 Sujan Singh
 Shri Ram Singh